

Geografia 
 Francia
 Bellou – ex comune nella regione della Normandia
 Bellou-en-Houlme – comune nella regione della Normandia
 Bellou-le-Trichard – comune nella regione della Normandia
 Bellou-sur-Huisne – comune nella regione della Normandia

Persone 
 Sotiria Bellou – cantante greca